Парго — фамилия.
 Парго, Джаннеро (род. 1979) — американский профессиональный баскетболист.
 Парго, Джереми (род. 1986) — американский баскетболист, который играл в трёх клубах НБА. 
 См. также 
 Амаро Парго (1678—1747) — пират, испанский капер и торговец.